Периени има више значења:

 Периени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Периени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Периени (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији